

Sigle 
 Organizzazione dell'unità africana – organizzazione oggi sostituita dall'Unione africana
 Organismo Unitario dell'Avvocatura – organismo di rappresentanza sindacale dell'avvocatura italiana

Codici 
 OUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ouagadougou (Burkina Faso)
 oua – codice ISO 639-3 della lingua teggargrent